Moratorio ist der Nachname der folgenden Personen:

 Angel Moratorio, uruguayischer Politiker
 Carlos Moratorio (1929–2010), argentinischer Reiter
 Guillermo Moratorio, uruguayischer Politiker
 Juan Carlos Moratorio, uruguayischer Politiker
 Pablo Moratorio (1897–1981), uruguayischer Politiker